Макс Зерінг, Макс Зерінґ (нім. Max Sering) — німецький економіст, професор Берлінського університету, директор Інституту дослідження процесів колонізації.

 Зірінг (Айова), Зерінг (Айова), Зірінг (англ. Zearing) — місто (англ. city) в США, в окрузі Сторі штату Айова.